Lherm kan syfta på:
 Lherm, Haute-Garonne
 Lherm, Lot